Mache (radioactiviteit), een volume-eenheid
Maché, gemeente in het Franse departement Vendée
Papier-maché, materiaal op basis van papier met lijm.